Clubul Sportiv Municipal Oradea – società polisportiva rumena con sede a Oradea
 Clubul Sportiv Municipal Oradea – squadra di pallacanestro dell'omonima società polisportiva di Oradea
 Clubul Sportiv Municipal Oradea – squadra di pallanuoto dell'omonima società polisportiva di Oradea